SNM peut correspondre à :

 Somali National Movement, organisation politico-militaire de Somalie.
 Société nautique de Marseille, club nautique marseillais.
 Service des nouvelles des marchés, chargé de réaliser les cotations de produits agricoles et alimentaires frais périssables.